Round Lake Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Round Lake Historic District (Florida), ID-Nr. 03000824
 Round Lake Historic District (New York), ID-Nr. 75001225